Мокрий Володимир, Володи́мир Мо́крий (пол. Włodzimierz Mokry; 18 квітня 1949, Дравє) — український науковець, славіст, публіцист, політичний і громадський діяч.
 Микола Микитович Мокрий (15 вересня 1919 — 6 квітня 1944) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1943).
 Мокрий Став — село в Україні, в Чернігівському районі Запорізької області. 
 Мокрий Індол, також Індол (рос. Мокрый Индол, Индол, крим. Suvlu İndol, Сувлу Индол) — річка в східному Криму. 
 Мокрий Мерчик, Мокрий Мірчик — річка у Валківському та Богодухівському районах Харківської області, ліва притока Сухого Мерчика (басейн Дніпра). 
 Мокрий Кагарлик — річка в Україні, у Кагарлицькому й Миронівському районах Київської області. 
 Мокрий Ізюмець, Мо́крий Ізю́мець (або Ізюмець) — річка в Україні, в межах Ізюмського району Харківської області. 
 Мокрий Яланчик, Мо́крий Яла́нчик (також Мо́крий Єла́нчик) — річка в Україні, басейн (Сухого Яланчика), Азовське море.